Desa Undaan Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Undaan Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 110,82), Jawa Tengah, 
 Desa Undaan Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 110,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar